Cava peut désigner :

Toponymes

Cava, commune de Catalogne.

Diocèse de Cava, ancien diocèse italien en Campanie avec siège à Cava de' Tirreni.
 Liste des évêques de Cava.

Cava, île d'Écosse.

Patronyme 
 Osvaldo Cavandoli, connu sous son nom d'auteur Cava, dessinateur italien.

Autres 
 Cava, vin mousseux de Catalogne en Espagne.
 cava, substantif italien qui veut dire « carrière ». Il est intégré dans un certain nombre de toponymes.
 (505) Cava : astéroïde.

Voir aussi 
 kava, plante originaire des îles du Pacifique.